

Geografia 
 Bastia – città della Corsica (Francia)
 Bastia Mondovì – comune in provincia di Cuneo
 Bastia Umbra – comune in provincia di Perugia
 Bastia – frazione di Albenga in provincia di Savona
 Bastia – frazione di Fabriano in provincia di Ancona
 Bastia – frazione di Argenta in provincia di Ferrara ove la strada statale 16 Adriatica attraversa il fiume Reno
 Bastia – frazione di Gravere nella città metropolitana di Torino
 Bastia – frazione di Rovolon in provincia di Padova

Persone 
 Adrián Bastía – calciatore argentino
 Mario Bastia – partigiano italiano

Altro 
 Bastìa – antica definizione di una fortificazione, di solito più piccola di un castello
 Bastia – traghetto della compagnia italiana Moby Lines varato nel 1974